A 2007–2008-as olasz labdarúgó-bajnokság jelenlegi formájában a 76., összességében pedig a 106. olasz elsőosztályú labdarúgó-bajnokság. A bajnokság sorsolását 2007. július 31-én este 7 órakor végezték Rómában. Az első mérkőzésekre 2007. augusztus 26-án került sor, míg a pontvadászat 2008. május 18-án ért véget. A bajnok végül a címvédő Internazionale lett, mely az 5. fordulót követően állt az élre és tartotta meg egészen a szezon végéig. A 23. fordulóban már 11 pontos előnye volt a 2. helyen álló Romával szemben, az utolsó fordulóra mégis 1 pontra olvadt az előnye. A milánóiak a Parma ellen szerepeltek, amely a kiesés ellen küzdött. A fővárosiak a szintén kiesés ellen küzdő Cataniát fogadták. Az Inter végül 2–0-ra nyert, míg a Roma 1–1-es döntetlent ért el. Az állás így nem változott, a bajnok az Inter lett a Parma pedig kiesett a másodosztályba.


Események

Gabriele Sandri halála 
 2007. november 11-én a 26 éves római DJ, Gabriele Sandri meghalt egy zavargásban. Sandri a kocsijában ült, mikor egy rendőr (Luigi Spaccarotella) figyelmeztető lövést adott le ami eltalálta. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az ismert zenész életét, aki köztudottan a városi csapat, a Lazio egyik szurkolója volt. Az esetet követően a Lega Calcio elnöke Antonio Matarrese valamint Antonio Manganelli rendőrfőnök közösen úgy döntöttek, hogy az aznapi Inter-Lazio mérkőzést elhalasztják, a többit pedig 10 perces csúszással rendezik meg. A hír elterjedtével az egész országban kisebb-nagyobb lázadások törtek ki a szurkolók körében. Az Atalanta-Milan mérkőzést félbe kellett szakítani, mivel az ultrák megpróbáltak betörni a pályára. A Lazio és az Inter szimpatizánsai összefogva kövekkel megdobáltak egy rendőrségi épületet, valamint több rendőrautót is felborítottak. Tiltakozó meneteket szerveztek , miközben a "Rendőrök, gyilkosok!" felkiáltást ismételték. Ezt követően az estére tervezett Roma-Cagliari mérkőzést is elhalasztották. A drukkereket ez sem állította meg, több százan támadták meg a római CONI (Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság) székhelyét, valamint egy rendőrségi laktanyát.
Az ügyészség később vizsgálatot indított az ügyben emberölés vádjával.
Forrás: origo.hu

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 AC ChievoVerona
 Ascoli Calcio 1898
 FC Messina

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel a másodosztály előző idényéből:
 Juventus FC
 SSC Napoli
 Genoa CFC

Az induló csapatok

A bajnokság végeredménye 

<div id="fn 1">1 Mivel az olasz kupa döntősei (a Roma és az Inter) előrébb végeztek, így az Udinese indulhatott az UEFA-kupában.
² A Cagliaritól 3 pontot levontak, majd később visszaadták.

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Lásd még 
2007–2008-as Serie B
2007–2008-as olasz kupa

Serie A szezonok
Olasz 1